Moskiewski Okręg Wojskowy (Imperium Rosyjskiego) (1864-1918)
 Moskiewski Okręg Wojskowy (radziecki)
 Moskiewski Okręg Wojskowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (1991-2010)